Подмоца (, на местном наречии также Подмодса () и (редко) Подмеца ()) — деревня в волости Сетомаа  уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на границе Эстонии и России, на берегу залива Кулье (название в России — река Кулейская). Расстояние до волостного центра — посёлка Вярска — 5,5 километра, до уездного центра — города Выру — 41 километр. Высота над уровнем моря — 31 метр. К деревне ведёт только одна дорога — улица Вярска-Подмоца (Värska–Podmotsa tee).

Число жителей 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживал 21 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Подмоца:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 
В письменных источниках 1563 года упоминается деревня Молгино Подмогилье, 1585 года — Исадъ Подмогилье, ?1652 года — Подмогилицы, 1732 года — Подмогилье (деревня и погост), ~1790 года — Подмогиля, 1885 года — Podmotsa, 1886 года — Podmolitsa, Подмогилицa, 1904 года — Potmolitsa, Potvitsa, Подмоги́лицъ, ~1920 года — Podmogolitsõ. В Переписной книге Печорского монастыря келаря старца Гурия 1652 года упоминается деревня Подмочилицы.

В XV веке деревня относилась в Кулейскому приказу. Погост, как место рыбной ловли, до 1764 года принадлежал Печерскому монастырю.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Подмогилицы.

В XIX веке деревня входила в состав Кулейской общины и относилась к Кулейскому приходу ().

Памятники культуры 
На территории деревни есть 6 могильных курганов, которые находятся под охраной государства как памятники археологии. Ещё 2 кургана находятся на территории соседней деревни Велна. В Подмоце есть маленькое кладбище, в середине которого расположена часовня Подмоца (на диалекте сету — цяссон). Часовня и кладбище внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Происхождение топонима 
Эстонский языковед  объясняет происхождение топонима словами под и могилa. Так как рядом с деревней находится кладбище, это представляется логичным. Эстонское название Подмоца Ю. Труусманн объясняет тем, что тамошние переселенцы-полуверцы (сету), потомки Чуди, не зная русского языка, «извратили на свой лад» русское название деревни.

Лингвист Тартуского университета Анжелика Штейнгольде предполагает, что топоним происходит от слова подмостье (мостки на берегу реки, где стирают бельё) или подмост  + -ье. В Псковской области есть деревня Подмогилье.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету